Maurice Delmotte peut notamment désigner l'une des personnes suivantes :
 Maurice Delmotte, (1885-1961), était un facteur d'orgue belge.
 Maurice Delmotte, (1899-1970), fut un homme politique belge.